Puschner ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Puschner (1680–1749), deutscher Astronom und Kupferstecher
 Uwe Puschner (* 1954), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Buschner